8/6 kan syfta på:

 8 juni
 6 augusti (amerikanskt datumformat)